Wapen van Luik (provincie)
Wapen van Luik (gemeente)